La Supercoppa d'Israele 2017 si è disputata il 10 agosto 2017 al Netanya Stadium di Netanya e ha visto sfidarsi l'Hapoel Be'er Sheva, vincitore del campionato nazionale, e lo Bnei Yehuda Tel Aviv, vincitore della Coppa di Stato.

Tabellino

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2017
2017